Alvaro Socci (Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 1968) é um autor, cantor, compositor, escritor, editor e produtor musical brasileiro.

Biografia 

A trajetória de Alvaro Socci na música popular se confunde com o inconsciente coletivo de milhões de brasileiros. É uma verdadeira história de sucesso no Brasil e no mundo, no meio musical e nos maiores festivais de música por onde passou, graças ao conteúdo de suas letras, à qualidade das suas melodias, às apresentações e gravações impecáveis e por sua extrema capacidade de “tocar pessoas” e fazer sucesso.

Alvaro Socci começou sua carreira em 1987 aos 17 anos cantando em karaokês, sem nenhuma pretensão artística. Naquela época Alvaro Socci nem sonhava em compor, muito menos tocar violão, instrumento que se tornou sua ferramenta de trabalho até os dias de hoje. Já na sua primeira incursão a um karaokê, que na época era novidade e febre no Rio de Janeiro, o apresentador do “Canja Karaokê” o convidou para participar de um concurso promovido pela casa que pertencia a Ivon Cury, personagem muito conhecido na cena artística brasileira. A fase final do concurso foi no “Asa Branca”, tradicional casa de shows carioca, e Alvaro Socci dividiu um 5° lugar com um outro concorrente, interpretando músicas de outros autores. Foi o suficiente para receber uma proposta comercial da gravadora 3M. Infelizmente seu diretor artístico faleceu dois meses após a sua contratação verbal, até então não formalizada e a gravadora foi vendida. Seu projeto de gravar um CD foi adiado e resolver “cair na estrada”.

No ano de 1989 participou do seu primeiro festival com uma música inédita de sua autoria num festival de música no “Circo Voador”, promovido pela ACM (Associação Cristã de Moços), palco de grandes artistas até os dias atuais. Ficou entre os dez finalistas e ali conheceu Claudio DaMatta, que imediatamente se tornou seu parceiro mais frequente, dividindo palcos em dezenas de festivais. Juntos, ganharam mais de 100 prêmios pelo Brasil afora, incluindo três primeiros lugares no Festival de Alegre (ES), um dos maiores do país. Direcionou sua carreira para a composição resultando em inúmeros sucessos com grandes artistas totalizando mais de 25 milhões de CDs vendidos, centenas de músicas gravadas e dezenas de sucessos. Foi co-responsável por alavancar a carreira de diversos artistas de renome internacional, bem como inspirou o movimento chamado Sertanejo universitário.

A apresentadora infantil Xuxa foi a primeira intérprete a gravar suas composições: “Terra e coração”.  Nos anos seguintes emplacou seu primeiro sucesso: “Pipoca". Em 1994 compôs "Salada Mixta", em 1995 "To de bem com a vida", depois "Libera Geral", “Planeta Xuxa", e assim foram mais algumas dezenas de faixas de CDs, aberturas de programas, vinhetas, filmes para TV e cinema. Dos bastidores do programa da Xuxa para o Brasil foi um pulo. Enquanto os artistas que iriam se apresentar no programa da “Rainha dos Baixinhos” esperavam sua vez de entrar em cena, Alvaro Socci e Claudio Matta faziam história na música brasileira.

Leandro e Leonardo deram o pontapé inicial com “Jogo de orgulho”, em 1996. A música fez sucesso suficiente para abrir as portas da indústria fonográfica para esse compositor iniciante.

Em 1998 convidou Sandy e Junior para cantarem o tema principal da novela "Era uma vez" (mais de 1 000 000 de CDs vendidos), com participação especial de Toquinho.  A cantora Joanna, em seu CD comemorativo aos 20 anos de carreira encomendou ao compositor a incumbência de escrever o seu próximo sucesso. Alvaro Socci aceitou o desafio e fez “To fazendo falta”, que veio a ser a música mais executada em todo Brasil em 1998 com mais de 37 000 execuções em rádios. Ainda nesse mesmo ano Zezé Di Camargo & Luciano gravaram "Pior é te perder", e "O que é que eu faço", em 2000. Ambas atingiram vendagens acima de 1.000.000 de CDs e alcançaram os primeiros lugares nas rádios de todo país. Nascia a Parceria Edições Musicais, sua própria editora, que mais tarde passou a chamar-se Parceria Quântica Produções (PQP).

Em 2000 foi a vez de "As quatro estações" (5 300 000 CDs vendidos em 4 álbuns distintos), gravada por Sandy e Jr, tema da turnê que durou 2 anos e deu nome ao show de maior bilheteria do Rock in Rio 3 (250 000 pessoas), evento musical mais importante do Brasil.

Em 2003 Alvaro Socci gravou pela Sony Music do Brasil o CD Alvinho e DaMatta, juntamente com seu parceiro Claudio DaMatta. No repertório uma seleção de pop romântico autoral, produzido por Nando e Feghali e acompanhado pelo grupo Roupa Nova. O CD não teve grande repercussão, mas foi regravado por grandes artistas do cenário nacional.

Em 2004 assinou "Vem ni mim", tema do ator e cantor Dado Dolabella na novela "Senhora do Destino". Em 2004 também foi o ano que Zezé Di Camargo & Luciano gravaram "Eu amo", faixa que abria o CD Alvinho e DaMatta, produzido, arranjado e dirigido por Alvaro Socci, com direito à participação especial do próprio autor cantando com a dupla.

Em 2008, em parceria com o tecladista, produtor e arranjador Chris Pitman (Guns and Roses), assinou o tema da novela da Malhação Internacional, parceria essa iniciada por ocasião do Rock in Rio 3. Entre 2008 e 2009 o compositor Alvaro Socci estourou pelo menos cinco grandes hits, entre eles "A carta" com Eduardo Costa e "Se for pra ser feliz", com Chitãozinho & Xororó, título do CD e da turnê de shows com emocionante interpretação de Xororó.

Em 2010 compôs o tema principal do filme “Se eu fosse você 2”, cantada por Latino (cantor), que foi sucesso de bilheteria, assim como outros estrelados por Xuxa e Renato Aragão.

Alvaro Socci também compôs alguns hinos de campanhas sociais, como por exemplo, “Direito de viver”, interpretada por Amado Batista, Barra da Saia, Bruno e Marrone, César Menotti & Fabiano, Cézar e Paulinho, Édson, Hudson, Hugo e Tiago, Fernando e Sorocaba, Gian e Giovani, Guilherme e Santiago, João Bosco e Vinícius e Julino César entre outros artistas, em apoio ao Hospital do Câncer de Barretos.

Desde o início de 2012, Alvaro Socci trabalha em um novo CD chamado “música de fogueira”, com letras maduras e melodias livres em sua estrutura.

Principais sucessos e seus intérpretes
Pipoca (c/ Claudio Matta), Xuxa
Salada mixta (c/ Claudio Matta), Xuxa
To de bem com a vida (c/ Claudio Matta e Vivian Perl), Xuxa
Libera geral (c/ Claudio Matta), Xuxa
Planeta Xuxa (c/ Claudio Matta), Xuxa
Era uma vez (c/ Claudio Matta e Sandy), Sandy e Junior
As quatro estações (c/ Claudio Matta e Sandy), Sandy e Junior
Onde foi que eu errei (c/ Claudio Matta e Vivian Perl), Leandro e Leonardo
Pior é te perder (c/ Claudio Matta), Zezé Di Camargo & Luciano
O que é que eu faço (c/ Claudio Matta),  Zezé Di Camargo & Luciano
Eu amo (Alvaro Socci), Zezé Di Camargo & Luciano
A Carta (c/ Claudio Matta), Eduardo Costa
Vem ni mim (c/ Claudio Matta), Dado Dolabella
To fazendo Falta (c/ Lucca Ferreira), Joanna
Se for pra ser feliz (c/ Alvaro Socci), Chitãozinho & Xororó

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)